Глуховская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Глуховская волость (Медынский уезд) — в составе Калужской губернии, Медынский уезд
 Глуховская волость (Ардатовский уезд) — в составе Нижегородской губернии, Ардатовский уезд
 Глуховская волость (Макарьевский уезд) — в составе Нижегородской губернии, Макарьевский уезд
 Глуховская волость (Бельский уезд) — в составе Смоленской губернии, Бельский уезд
 Глуховская волость (Кирсановский уезд) — в составе Тамбовской губернии, Кирсановский уезд
 Глуховская волость (Глуховский уезд) — в составе Черниговский губернии, Глуховский уезд